Nisus steht für:

 Romanisierte Form von Nisos
 Nisus Writer, Textverarbeitungsprogramm, beherrscht mehrere Schriftsysteme in einem einzigen Dokument